AH steht für:
 Aegyptiaca Helvetica, Zeitschrift der Universität Basel, erscheint bei Schwabe & Co., Basel 

 After Hours, Handel nach Börsenschluss
 Air Algérie, algerische Fluglinie nach dem IATA-Code
 Alter Herr (Studentenverbindung), Angehörige einer Studentenverbindung nach deren Studien- und Aktivenzeit
 Alte Herren (Fußball), Bezeichnung für Seniorenfußball
 Altenheim, Wohneinrichtung zur Betreuung und Pflege alter Menschen
 American History, Geschichte der Vereinigten Staaten

 medizinisch Arterielle Hypertonie (Bluthochdruck)
 Anno Hegirae „nach der Hidschra“, im islamischen Kalender, siehe Islamische Zeitrechnung
 Asian Highway, kooperatives Projekt zur Erweiterung des asiatischen Fernstraßennetzes
 Attack Helicopter „Angriffshelikopter“, siehe Bezeichnungssystem für Luftfahrzeuge der US-Streitkräfte
 Aufrufhundertschaft der Polizei, siehe Hundertschaft
 Ausstattungshilfe
 Authentication Header im IPsec-Protokoll, der zur Authentisierung und Sicherung der Datenintegrität dient
 Chevrolet AH, PKW-Modell aus den 1940er Jahren
 Hamburg Hauptbahnhof laut Betriebsstellenverzeichnis
 Airhub Airlines (IATA-Code), maltesische Fluggesellschaft

AH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Borken (für den ehemaligen Kreis Ahaus)
 Großbritannien: Peterborough
 Norwegen: Fredrikstad in der Provinz Viken
 Turkmenistan: Ahal welaýaty
 Ukraine: Oblast Donezk

Ah steht für:
 Amperestunde, physikalische Einheit für die elektrische Ladung
 Bodenhorizont mit Anreicherung von Humus

Ah ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo von Ah (* 1940), Schweizer Manager, Unternehmer und Schriftsteller
 Hans-Peter von Ah (1941–2011), Schweizer Bildhauer
 Joseph Ignaz von Ah (1834–1896; Pseudonym: Hartmann von Baldegg), Schweizer katholischer Theologe, Priester und Schriftsteller
 Juliette Ah-Wan (* 1981), seychellische Badmintonspielerin
 Michael Ah Matt (1942–1984), australischer Basketballspieler
 Robyn Ah Mow-Santos (* 1975), US-amerikanischer Volleyballspieler
 Ah Toy (1828–1928), US-amerikanische Bordellbetreiberin

aH steht für:
 Attohenry, SI-Einheit für Induktivität, siehe Henry (Einheit)

Siehe auch
 AH Systeme: Adaptive Hypermedia-Systeme

Abkürzung